Il doppio del Paris Open 1988 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Jakob Hlasek e Claudio Mezzadri erano i detentori del titolo, ma solo Hlasek ha partecipato in coppia con Joey Rive.

Hlasek e Rive hanno perso nel 1º turno contro Darren Cahill e Brad Drewett.

Paul Annacone e John Fitzgerald hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Jim Grabb e Christo van Rensburg.

Teste di serie
 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1988